Семирічка:
  — семирічний план розвитку народного господарства СРСР (1959—1965)
 Семирічка — усталена побутова назва семирічної неповної середньої загально-освітньої школи в УРСР і СРСР з сімома класами (роками) навчання. З кінця 1960-х семірічки замінилися восьмирічками.
 Семирічка — село в Гайсинському районі Вінницької області (Україна)